Tentazione di Adamo ed Eva  − quadro del Masolino
Tentazione di Adamo ed Eva  − quadro del Tintoretto